Шартрене́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 33 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Шартрене, Босе, Шевіре-ле-Руж, Кле-Валь-д'Анжу, Кюон, Ешміре, Фужере, Ле-Геденйо i Сен-Кантен-ле-Борепер було приєднано до муніципалітету Боже-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шартрене на сайті французького Національного інституту географії
 Шартрене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шартрене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара